Турчани́нов — русская фамилия (от устаревшего названия турок — турчани́н).

Известные носители 
 Турчаниновы — дворянский род

А 
 Турчанинов, Александр Николаевич (1838—1907) — русский адвокат.
 
 Турчанинов, Андрей Петрович (1779—1830) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.

В, Г 
 Турчанинов, Вячеслав Михайлович — солист Московской филармонии, заслуженный артист России.
 Турчанинов, Георгий Фёдорович (1902—1989) — советский лингвист.

И 
 
 Турчанинов, Игорь Александрович (1928—1980) — советский геолог и горный инженер, директор Горного института КНЦ АН СССР, член-корреспондент АН СССР.

К, Н 
 Турчанинов, Капитон Фёдорович (1823—1900) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Турчанинов, Николай Степанович (1796—1864) — российский ботаник-систематик.

П



Иное 
 Турчанинов переулок — улица в Москве.

Примечания